Mika kan henvise til flere artikler:
 Mika (profet) – Profet fra Det Gamle Testamente
 Mika (sanger) – Britisk sanger
 Bror Mika – Pseudonym for den danske forfatter Per Barfoed
 FC MIKA – Armensk fodboldklub
 Mika Waltari – Finsk forfatter

I Danmark er Mika både godkendt som drenge- og pigenavn 
. Der er ca. 100 af hvert køn med navnet .

Noter